Devisthan peut faire référence à :
 Devisthan, un village development committee du Népal situé dans le district d'Achham ;
 Devisthan, un village development committee du Népal situé dans le district de Baglung ;
 Devisthan, un village development committee du Népal situé dans le district de Khotang ;
 Devisthan, un village development committee du Népal situé dans le district de Myagdi ;